A Pousada do Castelo de Alvito situa-se no centro da vila de Alvito no Alentejo, Portugal.

Integra a rede Pousadas de Portugal com a classificação de "Pousada Histórica".

História do edifício 

A pousada encontra-se instalada nas dependências do castelo da vila, cuja atual conformação remonta ao final do século XV, construído durante os reinados de D. João II e D. Manuel I.

Com influência mudéjar observável nomeadamente nos elementos decorativos e em algumas janelas maineladas encimadas por arcos em ferradura construídos em tijolo e argamassa.

Apesar das ameias nas muralhas, as numerosas janelas dão-lhe uma feição solarenga certamente determinada também pelo facto de que, apesar de a família que o construiu -ostentando o título de barão de Alvito - ter uma grande influência regional, não tinha o poder, nomeadamente militar, das grandes famílias do reino.

A torre de menagem mantém ainda características góticas na cobertura das suas divisões.

O castelo encontra-se classificado como Monumento Nacional desde 1910 (DG 136 de 23 de Junho de 1910).

Em 1993 foi aprovado e executado um projecto de enquadramento paisagístico do parque pelo arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, sendo em Setembro do mesmo ano inaugurada a Pousada construída segundo um projecto aprovado dois anos antes.

A Pousada 
Mantendo a integridade das linhas originais do monumento, em estilo mudéjar, gótico e manuelino, oferece ao público dezenove quartos e uma suite, restaurante, piscina, bar e esplanada.

O jardim, com rega à nora, foi projectado de acordo com o que eram os espaços agrícolas e de fruição dos antigos castelos medievais.

Ver também 
 Castelo de Alvito
 Pousadas de Portugal
 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico

Bibliografia 
 Directório das Pousadas - pág. 8, 2003, Lisboa, Ed. Enatur.
 Guia das Pousadas e Hotéis de Sonho - Vol.11 - pp. 36 a 39, 2001 - Lisboa - Ed. Expresso.

Ligações externas 
 
 

C Pousada Do Castelo De Alvito
Alvito